Emperadriu Zhang Yan, emperadriu de Han Occidental (192-188 aC)
 Emperadriu Zhang (Liu Shan, anterior), emperadriu de Shu Han (223–237)
 Emperadriu Zhang (Liu Shan, posterior), emperadriu Shu Han (238–263)
 Emperadriu Zhang (Cao Fang), emperadriu de Cao Wei (252–254)
 Emperadriu Zhang Huiguang, emperadriu de Han Zhao (313)
 Emperadriu Zhang (Wenhuan), emperadriu de Qin Posteriors (402)
 Emperadriu Zhang (Xiao Dong), emperadriu de la Dinastia Liang (551)
 Emperadriu Zhang Yao'er, emperadriu de la Dinastia Chen (557-559)
 Emperadriu Zhang (Suzong), emperadriu de la Dinastia Tang (758-762)